Im Jahr 2003 gab es mehrere Turniere mit dem Namen Scottish Open:

 Scottish Open 2003 (Badminton)
 Scottish Open 2003 (Snooker)